Terry McGovern (bokser) (1880-1918), een Amerikaans bokser;
 Terry McGovern (acteur) (1942), een Amerikaans (stem)acteur.